Narcís Casas i Vila, O Rei, motociclista campió d'enduro.
 Narcís Casas Devesa (Olot 1907 - Barcelona 2001), excursionista i esquiador català